Moles ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Moles (1920–1992), französischer Elektrotechniker und Akustiker
 Arnaud de Moles (1470–1520), Bildhauer und Glasmaler
 John L. Moles (1949–2015), britischer Klassischer Philologe
 Maria Reig Moles (* 1951), andorranische Millionärin, Unternehmerin und Politikerin
 Osvaldo Moles (1913–1967), brasilianischer Autor, Hörfunkmoderator, Dramaturg und Journalist

Moles ist der Name folgender Orte:
 Moles, historische Bezeichnung von Maules, Ortschaft in der Gemeinde Sâles im Kanton Freiburg, Schweiz